Tarlac est un nom propre philippin qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tarlac, ville des Philippines située dans la province du même nom.
 Tarlac, province des Philippines tirant son nom de la ville éponyme.

Hydronyme 

 Tarlac est une rivière des Philippines.